Def Leppard (, искаженное  — глухой леопард) — британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшир, Англия; образована в 1977 году. Их стилевая манера с годами претерпела ряд изменений, двигаясь от хард-рока к глэм-металу.

Def Leppard дебютировали как NWOBHM-группа с альбомом On Through the Night в 1980 году. Пик популярности этой группы пришёлся на 1984—1989 годы, когда вышли их мультиплатиновые альбомы Pyromania и Hysteria. Синглы с диска Hysteria оказались наиболее успешными за всю их карьеру: «Love Bites» (1-е место в США), «Pour Some Sugar On Me» (2-е место в США), «Armageddon It» (3-е место в США). В 1995 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток (Лондон — Геркулесовы пещеры — Ванкувер).

История группы

Ранние годы (1977—1979) 
Популярная британская хард-роковая группа была сформирована в 1977 году в Шеффилде (Йоркшир) Питом Уиллисом (р. 16 февраля 1960, Шеффилд, Англия; гитара), Риком Сэведжем (р. 2 декабря 1960, Шеффилд, Англия; бас) и Тони Кеннингом (ударные), под названием «Atomic Mass». Когда Джо Эллиотт (р. 1 августа 1959, Шеффилд, Англия; вокал) присоединился к ним, команда сменила название на «Def Leppard». Эллиотт также являлся автором логотипа группы — он вспомнил свой плакат, нарисованный на школьной лекции по пластике.

Квартет поначалу снимал крохотную каморку на фабрике по производству ложек, которая служила им местом для репетиций 5 раз в неделю. В начале 1978 года Уиллис встретил другого молодого гитариста, Стива Кларка (р. 23 апреля 1960, Шеффилд, Англия, ум. 8 января 1991, Лондон, Англия), и пригласил его присоединиться к их группе. Кларк согласился только при условии, что они будут играть некоторые «надлежащие» концерты, и в июле того же года «Def Leppard» дебютировали в Вестфилдской школе перед аудиторией из 150 детей.

После нескольких сейшенов группа решила расстаться со своим барабанщиком, Тони Кеннингом, заменив его Фрэнком Нуном, который до этого работал с другой шеффилдской командой «Next Band». В 1979 году «Def Leppard» записали дебютный EP на «Bludgeon Riffola Records», включивший в себя «Ride Into The Sun», «Getcha Rocks Off» и «The Overture». Вскоре после его выхода Фрэнк вернулся в «Next Band» и постоянным барабанщиком «Def Leppard» стал Рик Аллен (р. 1 ноября 1963, Шеффилд, Англия).

Восхождение к славе (1980—1983) 
Дебютный альбом Def Leppard On Through the Night, был издан 14 марта 1980 года. Хотя альбом попал в Топ 15 в Великобритании, многие ранние поклонники потеряли интерес к группе, потому что группа изо всех сил пыталась обратить на себя внимание американской аудитории (особенно это заметно при наличии песни «Hello America»), а затем последовали многочисленные гастроли по США (с поддержкой Pat Travers, AC/DC и Теда Ньюджента). Выступление на фестивале в Рединге в августе было омрачено, когда зрители выразили своё недовольство, забрасывая группу пивными банками и бутылками, наполненными мочой. Позже в документальном фильме из серии Metal Evolution Джо Эллиот сказал, что СМИ излишне разрекламировали данный фестиваль и из-за этого все группы в тот день испытали на себе гнев и недовольство толпы.

Def Leppard к тому времени привлекла внимание продюсера AC/DC Матта Ланга, который предложил работать с Def Leppard над их вторым альбомом, High ’n’ Dry, выпущенным 11 июля 1981 года. Дотошный подход Ланга в студии помог им начать определить их звучание на будущие годы. Несмотря на невпечатляющие продажи альбома, видео группы на «Bringin 'On The Heartbreak» стало одним из первых видео метал-групп, которое с удовольствием крутили на канале MTV в 1982 году, в результате чего группа Def Leppard привлекла к себе благосклонность публики в США. После выхода альбома High 'n' Dry, группа отправилась в европейский тур. Группа выступала на открытии концертов Оззи Осборна и Blackfoot.

Фил Коллен присоединился к группе Def Leppard 

Фил Коллен, бывший гитарист глэм-метал-группы Girl, к 12 июля 1982 заменил Пита Уиллиса, который был уволен из группы из-за чрезмерного потребления алкоголя на рабочем месте (позже он участвовал в группах Gogmagog и Roadhouse). Все эти изменения произошли во время записи третьего альбома группы Def Leppard — «Pyromania», который был выпущен 20 января 1983 года при участии продюсера Роберта Джона Ланга. Первый сингл с альбома, «Photograph», позже стал визитной карточкой группы, став со временем наиболее востребованным видеоклипом на канале MTV. Затем последовало турне группы под названием «Photograph» по США.

Синглы "Photograph", "Rock of Ages" и "Foolin" укрепили популярность группы, в 1983 году было продано шесть миллионов копий альбома Pyromania. Огромный успех альбома Pyromania стал катализатором для всего глэм-металл-движения 1980-х годов. В 2004 году Pyromania стал бриллиантовым, поскольку был продан в более чем 10 млн экземпляров в США. Американский тур Def Leppard в поддержку Pyromania начался совместно с Билли Сквайером в марте; тур закончился грандиозным выступлением в качестве хедлайнеров перед аудиторией в 55 тысяч человек на стадионе имени Джека Мерфи в Сан-Диего в Калифорнии. Опрос Gallup США в 1984 году показал, что жители страны ставили Def Leppard в один ряд с такими группами, как The Rolling Stones, AC/DC и Journey.

Hysteria (1984—1989) 
После своего прорыва группа в феврале 1984 года переехала в Дублин, исключительно для уменьшения налогообложения с продаж Pyromania. Матт Ланг первоначально присоединился на этапе написании песен для нового альбома, но потом вдруг отказался с ними работать в качестве продюсера, объяснив свой уход тем, что ему нужно передохнуть. Вместо него был приглашён Джим Штейнман. 31 декабря 1984 года ударник Рик Аллен попал в автокатастрофу, в результате которой потерял левую руку. Но группа не бросила в беде своего барабанщика и не возобновляла работу, пока Аллен не придумал специально разработанный комплект ударных, на которых можно было играть с помощью ног. В течение этого периода Ланг решил вновь работать с группой. Возвращение Рика Аллена на сцену состоялось на фестивале Monsters of Rock в 1986 году в Англии.

Альбом Hysteria был издан 3 августа 1987 года, после более чем трёх лет работы. Первый сингл с альбома, «Animal», стал первой песней группы, попавшей в Топ 10 в Великобритании. Hysteria сразу возглавил чарты лучших альбомов Великобритании в первую неделю релиза. Тем не менее, продажи альбома в США шли относительно медленно (по сравнению с Pyromania) до выпуска четвёртого сингла Pour Some Sugar on Me и, наконец, достигла вершины американского чарта Billboard 200 в июле 1988 года. Видеоклип, снятый на песню Pour Some Sugar on Me, занял первое место на канале MTV за рекордные 73 дня (с 26 мая по 5 сентября 1988 года). «Pour Some Sugar on Me» заняла вторую позицию на канале VH1 «100 величайших песен 80-х годов» в 2006 году. По всему миру было продано 20 миллионов копий альбома.

Успех группы в Великобритании привёл к номинации на премию Brit Awards в категории «Лучшая британская группа». В октябре 1988 года баллада Love Bites достигла вершины чарта Billboard Hot 100.

Adrenalize (1990—1999) 
После Hysteria группа быстро приступила к работе над своим пятым альбомом, в надежде избежать ещё одного длительного перерыва. Алкоголизм Стива Кларка усугубился до такой степени, что он постоянно то появлялся, то исчезал из центра реабилитации. Запись сессий для нового альбома Def Leppard была под постоянной угрозой из-за отсутствия Кларка. В середине 1990 группа решила дать Стиву шестимесячный отпуск из группы. Стив Кларк умер от смеси наркотиков и алкоголя 8 января 1991 года в своем доме в Лондоне. Это стало большим ударом для всех поклонников группы Def Leppard и её участников.

Остальные члены Def Leppard решили продолжить работу над альбомом, в итоге он был закончен вчетвером. Фил Коллен играл за двоих, подражая стилю игры Кларка. Пятый альбом группы Adrenalize был выпущен в марте 1992 года. Adrenalize одновременно стал альбомом № 1 в чартах Великобритании и США. Первый сингл Let’s Get Rocked, мгновенно стал хитом, затем группа Def Leppard записала на него видеоклип в 1992 году, который сразу же попал на MTV Video Music Awards, где он был номинирован на лучшее видео года.

В апреле 1992 года Def Leppard появились на концерте памяти Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли, Лондон, исполнив Animal, Let’s Get Rocked и песню Queen Now I’m Here с гитаристом Брайаном Мэем. Джо Эллиот позже исполнил «Tie Your Mother Down» с остальными членами группы Queen и гитаристом группы Guns N' Roses Слэшем.

В 1992 году последовало мировое турне с бывшим гитаристом групп Dio и Whitesnake Вивианом Кэмпбеллом, который был принят на место Стива Кларка. Среди гитаристов, которые были прослушаны, были Эдриан Смит, Джон Сайкс и Гэри Хоуи. В 1990-х на популярность Def Leppard начало оказывать влияние появление альтернативного рока, в том числе гранж.

23 октября 1995 года группа вошла в Книгу рекордов Гиннесса, отыграв три концерта на трёх континентах в один день (Танжер, Марокко; Лондон, Англия и Ванкувер, Канада).

X, Yeah! и Songs from the Sparkle Lounge (2000—2009) 

5 сентября 2000 года Def Leppard были введены в Rock Walk of Fame на бульваре Сансет их другом Брайаном Мэем из группы Queen. В 2001 году VH1 представили фильм Hysteria — The Def Leppard Story, биографический фильм о группе. Документальная драма рассказывает историю группы в период с 1977 по 1986 годы, рассказывает об испытаниях и триумфе Рика Аллена и Стива Кларка. Трансляции фильма имели одни из самых высоких в истории канала рейтинги, и позже фильм вышел на DVD.

Десятый альбом группы вышел в июле 2002 и был назван просто X. Он получился с сильным смещением в сторону поп-музыки. X быстро исчез из чартов, в конечном счете став наименее успешным выпуском группы. Однако сопровождающий тур имел самую многочисленную аудиторию со времён Adrenalize. Группа отыграла 151 концерт, впервые посетив Латвию, Литву и Россию.

23 мая 2006 года Def Leppard выпустили альбом «кавер-версий», названный Yeah!.

В мае 2008 выходит альбом Songs From the Sparkle Lounge, который немного не дотягивает в американских хит-парадах до первого места. Публика очень тепло встретила альбом; его можно назвать одной из самых выдающихся работ Def Leppard. Обложка весьма напоминает альбом The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

2010-е 

В 2010 году вышел сборник Retromania, в который были включены не только классические композиции группы, но и бонусы разных времён. 7-го июня 2011 года Def Leppard выпустили двойной концертный альбом Mirrorball: Live & More, на котором также нашлось место для трёх новых студийных песен. В 2013 году группа выпустила специальный концертный альбом Viva! Hysteria с записью шоу в Лас-Вегасе, на котором альбом Hysteria был исполнен целиком.

В 2015 году вышел новый студийный альбом, названный просто Def Leppard.

В 2022 году вышел новый студийный альбом Diamond Star Halos.

Стиль, отзывы критиков и тематика песен 
Согласно высказываниям участников Def Leppard, на начальном этапе карьеры на их музыкальный стиль повлияли такие коллективы, как Queen, AC/DC, Led Zeppelin, T. Rex, Electric Light Orchestra, Kiss и Judas Priest.

Музыка Def Leppard представляет собой смесь хард-рока, AOR, поп и хэви-металлических элементов с многослойным, гармоническим вокалом и мелодичными гитарными риффами. Однако даже при том, что их часто считали одной из главных групп новой волны британского хэви-метала конца 1970-х и середине 1980-х, группа была связана с растущей глэм-метал сценой, главным образом из-за их успеха в мейнстриме и «гладкого» продюсирования. Def Leppard, однако, выразили неприязнь к определению «глэм-метал», поскольку они думали, что это точно не описало их взгляды или музыкальный стиль.

В культуре 
 х/ф Шары ярости (США, 2007)

Состав 
Текущий состав
 Джо Эллиотт — ведущий вокал, иногда электро- и акустическая гитара (1977 — наши дни), ритм-гитара (1977—1978)
 Рик Сэвидж — бас-гитара, бэк-вокал, иногда соло-гитара (1977 — наши дни), соло-гитара (1977—1978)
 Рик Аллен — ударные, иногда бэк-вокал (1978 — наши дни)
 Фил Коллен — соло-гитара, бэк-вокал, иногда ритм-гитара (1982 — наши дни), ритм-гитара (1991—1992)
 Вивиан Кэмпбелл — ритм-гитара, бэк-вокал (1992 — наши дни)

Бывшие участники
 Пит Уиллис — соло-гитара (1977 — 1982)
 Тони Кеннинг — ударные, перкуссия, бэк-вокал (1977 — 1978)
 Фрэнк Нун — ударные (1978)
 Пол Хэмпшир — бас-гитара (1977)
 Николас Макели — ведущий вокал (1977)
 Пол Хэлленд — ведущий вокал (1977)
 Стив Кларк — ритм-гитара, бэк-вокал (1978 — 1991; умер в 1991)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 1980 — On Through the Night
 1981 — High ’n’ Dry
 1983 — Pyromania
 1987 — Hysteria
 1992 — Adrenalize
 1993 — Retro Active
 1996 — Slang
 1999 — Euphoria
 2002 — X
 2006 — Yeah!
 2008 — Songs from the Sparkle Lounge
 2015 — Def Leppard
 2022 — Diamond Star Halos

Мини-альбомы 
 1979 — The Def Leppard E.P.
 1992 — Live: In the Clubs, in Your Face

Концертные альбомы 
 2011 — Mirrorball: Live & More
 2013 — Viva! Hysteria

Сборники 
 1995 — Vault - Greatest Hits 1980-1995
 2004 — Best of
 2005 — Rock of Ages: The Definitive Collection
 2018 — The Story So Far — The Best Of Def Leppard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Def Leppard
 Def Leppard на MusicMight
 Def Leppard на rockfaces.ru
 The Def Leppard World — Discography

 
Рок-группы Великобритании
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Хард-рок-группы Великобритании
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Хеви-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квинтеты
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Глэм-метал-группы Великобритании
Музыка Шеффилда
Члены Зала славы рок-н-ролла